Lill-Häggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Häggsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (31,8 ha)
Lill-Häggsjön, Medelpad, sjö i Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun,  (34,7 ha)
Lill-Häggsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,79 ha)

Se även
Häggsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn